Stanisław Sokołowski (zm. 1520) – stolnik łęczycki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Sokołowski (1537-1593) – renesansowy kaznodzieja
 Stanisław Sokołowski (zm. 1649) – kasztelan bydgoski, starosta dybowski
 Stanisław Sokołowski (zm. 1752) – kasztelan brzeskokujawski, podkomorzy inowrocławski
 Stanisław Sokołowski (1865-1942) – pionier polskiego leśnictwa
 Stanisław I Sokołowski (ur. 1867) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, uczestnik szarży pod Rokitną, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Sokołowski (1888-1938) – nauczyciel, legionista, inspektor Straży Więziennej
 Stanisław Jakub Sokołowski (ur. 1890) – podpułkownik dyplomowany artylerii
 Stanisław Sokołowski (1900-1990) – geolog, profesor Instytutu Geologicznego w Warszawie, syn Stanisława
 Stanisław Sokołowski (1929-2016) – polski lekarz, ginekolog-położnik